La stagione 1996-97 dei Chicago Bulls fu la 31ª nella NBA per la franchigia.

I Chicago Bulls vinsero la Central Division della Eastern Conference con un record di 69-13. Nei play-off vinsero il primo turno con i Washington Bullets (3-0), la semifinale di conference con gli Atlanta Hawks (4-1), la finale di conference con i Miami Heat (4-1), vincendo poi il titolo battendo nella finale NBA gli Utah Jazz (4-2).

Eastern Conference

Roster

Playoff 

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 25 aprile
| Washington Bullets
| 98-86
| Jordan (29)
| Pippen (10)
| Jordan (8)
| United Center (24.122)
| 1–0
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 27 aprile
| Washington Bullets
| 109-104
| Jordan (55)
| Pippen (9)
| Longley (6)
| United Center (24.267)
| 2–0
|-style="background:#cfc;"
| 3
| 30 aprile
| @ Washington Bullets
| 96-95
| Jordan (28)
| Rodman (10)
| Jordan (6)
| US Airways Arena (18.756)
| 3–0

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 6 maggio
| Atlanta Hawks
| 100-97
| Jordan (34)
| Jordan (11)
| Jordan (6)
| United Center (24.397)
| 1–0
|-style="background:#fcc;"
| 2
| 8 maggio
| Atlanta Hawks
| 95-103
| Jordan (27)
| Jordan (16)
| Pippen (9)
| United Center (24.544)
| 1–1
|-style="background:#cfc;"
| 3
| 10 maggio
| @ Atlanta Hawks
| 100-80
| Jordan (21)
| Caffey (11)
| Kukoč, Pippen (5)
| Omni Coliseum (16.378)
| 2–1
|-style="background:#cfc;"
| 4
| 11 maggio
| @ Atlanta Hawks
| 89-80
| Jordan (27)
| Jordan, Pippen (8)
| Harper, Jordan, Pippen (4)
| Omni Coliseum (16.378)
| 3–1
|-style="background:#cfc;"
| 5
| 13 maggio
| Atlanta Hawks
| 107-92
| Jordan (24)
| Longley, Dele (10)
| Jordan, Pippen (7)
| United Center (24.544)
| 4–1

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 20 maggio
| Miami Heat
| 84-77
| Jordan (37)
| Rodman (19)
| Harper, Pippen (4)
| United Center (24.544)
| 1–0
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 22 maggio
| Miami Heat
| 75-68
| Jordan, Pippen (23)
| Rodman (10)
| Harper (6)
| United Center (24.544)
| 2–0
|-style="background:#cfc;"
| 3
| 24 maggio
| @ Miami Heat
| 98-74
| Jordan (34)
| Rodman (9)
| Kukoč (6)
| Miami Arena (14.720)
| 3–0
|-style="background:#fcc;"
| 4
| 26 maggio
| @ Miami Heat
| 80-87
| Jordan (29)
| Rodman (11)
| Pippen (5)
| Miami Arena (14.720)
| 3–1
|-style="background:#cfc;"
| 5
| 28 maggio
| Miami Heat
| 100-87
| Jordan (28)
| Rodman (13)
| Kukoč (7)
| United Center (24.544)
| 4–1

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 1 giugno
| Utah Jazz
| 84-82
| Jordan (31)
| Rodman (12)
| Jordan (8)
| United Center (24.544)
| 1–0
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 4 giugno
| Utah Jazz
| 97-85
| Jordan (38)
| Jordan (13)
| Jordan (9)
| United Center (24.544)
| 2–0
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 6 giugno
| @ Utah Jazz
| 93-104
| Pippen (27)
| Harper (7)
| Jordan (6)
| Delta Center (19.911)
| 2–1
|-style="background:#fcc;"
| 4
| 8 giugno
| @ Utah Jazz
| 73-78
| Jordan (22)
| Pippen (12)
| Jordan, Kukoč (4)
| Delta Center (19.911)
| 2–2
|-style="background:#cfc;"
| 5
| 11 giugno
| @ Utah Jazz
| 90-88
| Jordan (38)
| Pippen (10)
| Jordan, Pippen (5)
| Delta Center (19.911)
| 3–2
|-style="background:#cfc;"
| 6
| 13 giugno
| Utah Jazz
| 90-86
| Jordan (39)
| Jordan, Rodman (11)
| Jordan (4)
| United Center (24.544)
| 4–2

Collegamenti esterni 

Stagione 1996-1997 delle squadre di pallacanestro
1996-1997